Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини (скорочено – Асоціація амбулаторної медицини, ААМ)  — громадська організація, основною ціллю якої є сприяння всебічного розвитку медичної сфери України, включаючи інформаційну, освітню, юридичну та гуманітарну підтримку окремих її суб’єктів (лікарів та лікарень). Також важливим аспектом діяльності є створення спільноти, у якій медичні працівники можуть разом навчатись, обмінюватись досвідом, товаришувати.

Історія 
Асоціація амбулаторної медицини була заснована 20 березня 2019 р. Станом на початок 2022 року організація нараховує понад 21 000 членів, це близько 15% всіх практикуючих лікарів України. 

Засновником та головою Української асоціації лікарів амбулаторної медицини є Артем Сводковський. Штаб-квартира організації знаходиться у Дніпрі (Україна), регіональні осередки є майже у всіх великих містах країни – Києві, Харкові, Тернополі, Івано-Франківську та інш.

Цілі Асоціації амбулаторної медицини 

 сприяння охороні та зміцненню здоров’я народу України;

 покращення якості надання медичної допомоги населенню України шляхом професійного розвитку лікарів;
 розвиток допомоги на засадах амбулаторної медицини, науки та захист законних прав і інтересів лікарів;
 надання гуманітарної допомоги від міжнародних та українських донорів лікарням, військовим, переселенцям та соціально незахищеним верствам населення (від 24 лютого 2022 року).

Діяльність Української асоціації лікарів амбулаторної медицини 
Діяльність Асоціації охоплює декілька сфер:

 Культурно-освітній напрямок

Члени ААМ ставлять за мету поширення знань та актуальної інформації серед лікарів. Для цього у період з 2019 по 2022 роки було організовано понад 600 заходів для підвищення кваліфікації медичного персоналу майже всіх лікарських спеціальностей. У якості спікерів було запрошено близько 400 видатних доповідачів, серед яких практикуючі лікарі, викладачі медичних вищів та багато інших. 

Також Асоціація амбулаторної медицини вважає за потрібним створювати умови для обміну досвідом між працівниками Систем охорони здоров’я України. Для реалізації цих задач створений проект «Соціальна мережа «МедАкаунт». 

Крім цього, партнери ААМ надають безкоштовні юридичні консультації членам Асоціації, захищаючи їх законні права та інтереси. 

Члени Асоціації амбулаторної медицини ініціюють проведення заходів для підвищення рівня обізнаності не тільки серед медиків, а й серед всіх інших верств населення. Теми, які викладаються, зазвичай пов’язані з базовою медичною грамотністю, а саме – основними правилами надання першої невідкладної допомоги та іншою інформацією, яку слід знати для підтримки власного здоров’я. Для реалізації цих задач створений проект «Школа пацієнта МедАсистент». 

 Громадська діяльність

За три роки понад 3 800 000 грн було надано центрам первинної медико-санітарної допомоги для модернізації їх діяльності. Для цього були залучені власні кошти та гроші, надані окремими спонсорами. Крім цього, у період з 2019 по 2022 роки було проведено ряд заходів, направлених на поліпшення інфраструктури міських поліклінік та центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також для підвищення рівня умов роботи медичних працівників.

Проекти Асоціації амбулаторної медицини 

 Проект «Соціальна мережа «МедАкаунт»‎

Єдина українська лікарська соціальна мережа «МедАкаунт»‎ створена для об’єднання великої медичної спільноти країни. Ресурс призначений для вільного спілкування лікарів, безперервного підвищення їх професійного рівня, обміну досвідом та просто товаришування. «МедАкаунт» - доброзичлива ординаторська мережа, в якій збираються лікарі з усієї України.

«МедАкаунт» включає в себе обов’язкову дворівневу систему авторизації, метою якої є створення якісного закритого медичного осередку. 

Станом на початок червня 2022 року, у соціальній мережі зареєстровано більше 21 000 верифікованих акаунтів медичних працівників з усієї країни. Кількість активних користувачів постійно зростає. 

 Проект «Школа пацієнта МедАсистент»

Це освітній проект, основними цілями якого є просвітництво та допомога населенню, а також зниження рівня завантаженості лікарів. Для реалізації проекту був створений спеціальний YouTube-канал, на якому розміщуються короткі відеоуроки від провідних українських лікарів. Там всі бажаючи можуть отримати вичерпну відповідь на найпоширеніші запитання. Такий формат є особливо зручним, оскільки пацієнт може ознайомлюватись з матеріалом у будь-який зручний для нього час, не виходячи з дому. 

За час свого існування YouTube-канал зібрав майже 20 000 підписників та 700 000 переглядів. 

 Проект «Робота в Системі охорони Здоров’я»

З метою пришвидшення закриття вакансій та зменшення дефіциту кадрів у сфері охорони здоров’я України був створений проект «Робота в Системі охорони Здоров’я». На спеціальному сайті медичні установи можуть розмістити свої вакансії, а лікарі – швидко знайти гідну роботу. Розміщення оголошень щодо пошуку працівника є безкоштовними та проходять обов’язкову систему попередньої модерації. 

 Проект «МедОсвіта»

Для оперативного інформування медичної спільноти щодо актуальних новин, наказів Міністерства охорони здоров’я та отримання іншої важливої інформації була створена спеціальна група у месенджері Viber. Наразі вона нараховує понад 25 000 підписників.

Діяльність Асоціації амбулаторної медицини під час повномасштабної війни 
З 24 лютого 2022 року, коли на території України почалася повномасштабна війна, члени Асоціації амбулаторної медицини змінили вектор своєї діяльності, присвятивши весь час залученню гуманітарної допомоги. Медикаменти, обладнання, їжа, засоби особистої гігієни, одяг та багато іншого було залучено для підтримки лікарень, військовослужбовців та переселенців. Станом на початок травня, представниками Асоціації амбулаторної медицини було залучено понад 300 тонн гуманітарної допомоги від донорів з Європи, США, України, приватних підприємств та банківських установ. З кожним днем ця цифра невпинно зростає. 

У рамках гуманітарної діяльності реалізується декілька цільових програм, а саме: 
 програма забезпечення населення та медичних закладів критично необхідними медичними препаратами;
 програма допомоги медичним працівникам та закладам першої невідкладної допомоги;
 програма по забезпеченню умов для надання медичної допомоги та реабілітації постраждалих під час війни на території України;
 програма, направлена на надання допомоги мешканцям України, які постраждали під час бойових дій;
 програма відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури України під час бойових дій та інші.

У квітні 2022 року Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини успішно пройшла аудит міжнародної аудиторської компанії Baker Tilly International, яка увійшла у ТОП-10 найкращих аудиторських компаній світу у 2021 році за версією INSIDE Public Accounting. Юридична агенція «Абсолют» надала допомогу в організації документообігу аудиту у відповідності до всіх міжнародних вимог. Крім цього, агенція «Абсолют» надала власний юридичний висновок про відповідність фактичної діяльності даним, зафіксованим у статуті Асоціації.

Громадська організація «Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини» має намір й надалі залучати міжнародні аудиторські компанії до періодичних перевірок власної господарської діяльності та використання залучених коштів.

Також у цей час представники Асоціації амбулаторної медицини створили два благодійних фонди, які залучають внески від донорів з різних куточків світу. Мова йде про український та європейський (литовський) благодійні фонди.

Див. також 
 Сімейна медицина
 Сімейний лікар

Примітки

Посилання

Джерела 
 Асоціація лікарів амбулаторної медицини допомагає лікарям України// Укрінформ, 24 вересня 2021 року, Процитовано 17 червня 2022 року
 З початку війни асоціація амбулаторної медицини залучила 300 тонн гуманітарної допомоги від донорів з-за кордону та українського бізнесу// UNN, 5 травня 2022 року, Процитовано 17 червня 2022 року

Асоціації України
Громадські організації України
Медичні громадські організації